Brito steht für:
 Brito (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Contramaestre Brito (Wachtboot), Wachtboot der chilenischen Marine (1937)
 Guardian Brito (Tanker), Tankschiff/Versorger der chilenischen Marine (1966)

Brito ist der Name folgender Orte:
 Brito (Guimarães)
 Brito (Kalifornien)

Siehe auch:
 Britto
 Britos